Saillac (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin
 Saillac (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje